Седергамн (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Седергамн — місто у Швеції, у лені Євлеборг.